Margarethe steht für:
 Margarethe, weiblicher Vorname, siehe Margarete
 Dicke Margarethe, Wehrturm der Stadtbefestigung von Tallinn, Estland
 Unternehmen Margarethe, deutsche Militäroperation im Zweiten Weltkrieg
 Villa Margarethe, Villa in Radebeul, Sachsen

Margarethe (Margaretha, Grube Margarethe, Zeche Margarethe) ist der Name folgender Bergwerke:
 Margarethe (Fundgrube), stillgelegte Fundgrube im Bergrevier Johanngeorgenstadt, Sachsen
 Margarethe (Wernigerode), Sachsen-Anhalt
 Römersteinbruch St. Margarethen, Burgenland, Österreich
 Zeche Margaretha, Aplerbeck-Sölde
 Zeche Vereinigte Margarethe, Dortmund-Sölde

Siehe auch:
 Grube Margaretha Josepha 
 Heilige Margarethe
 Sankt Margarethen
 Liste von Adligen namens Margarete
 Margaret
 Margrethe